Incognito, din latină incognitus, denotă că în spatele unei acțiuni stă cineva care dorește să rămână anonim

Termenul „Incognito” se mai poate referi la:

IT
 Incognito (sistem de operare)
 Incognito Entertainment, un joc video
 ””, un mod de navigare web privată în browserul Google Chrome

Film și televiziune
 Incognito (film din 1937), film danez regizat de Valdemar Lauritzen
 Incognito (film din 1997), thriller american
 Incognito (film din 2009), un film cu Jocelyn Quivrin
 Incognito, un film scurt de comedie din 1915, cu Rae Berger
 Incognito (game show)
 "Incognito" (episod din Beavis and Butt-head)
 Incógnito, un show TV mexican
 Incognito, personaj din anime-ul Hellsing

Literatură
 Incognito (comics)
 Incognito: The Secret Lives of the Brain, o carte științifică de David Eagleman
 Incognito, roman de Cinzia Giorgio
 Incognito, roman de Petru Dumitriu
 Incognito I-IV, roman de Eugen Barbu

Muzică
 Incognito (formație britanică), trupă britanic de acid jazz
 Incognito (formație românească), formație românească care a activat între anii 1980 - 1984
 Incognito (formație românească), formație românească din Cluj-Napoca, înființată în 2008 
 DL Incognito, producător și rapper canadian de hip-hop
 Incognito Drum and Bugle Corps
 Incognito (album de Amanda Lear), 1981
 Incognito, album de Céline Dion
 "Incognito", un cântec
 Incognito (No Use for a Name album), 1991
 Incognito (Spyro Gyra album), 1982
 "Incognito", a song by the Judybats from Native Son

Persoane 
 Incognito, fost nume de ring al wrestlerului profesional Jorge Arias (Hunico) (n. 1977) 
 Richie Incognito (n. 1983), jucător de fotbal american